XML Paper Specification – format plików XPS, stworzony przez Microsoft, służący do przechowywania dokumentów
 Dell XPS – linia komputerów desktopowych firmy Dell
 Spektroskopia fotoelektronów w zakresie promieniowania X (ang. X-ray Photoelectron Spectroscopy)
 polistyren ekstrudowany